I Общесибирский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — съезд представителей Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Сибири и Дальнего Востока, состоявшийся 16-23 октября 1917 года в Иркутске.

История 
На съезде присутствовало около 200 (по другим данным 184) делегатов, из которых 64 были большевиками. Председателем съезда был избран большевик А. Окулов.

Съезд обсудил текущий момент; вопросы тактики Советов и обороны Республики; доклады с мест и выборы в Учредительное собрание; рабочий, аграрный, транспортный и продовольственный вопросы; сибирское областничество и оргвопрос. 

Съезд постановил о необходимости немедленного перехода власти к Советам. На съезде был избран Центральный исполком Советов Сибири (Центросибирь), который возглавил большевик Б.З. Шумяцкий. Съезд также принял обращение к рабочим, солдатам и крестьянам по поводу решений съезда и резолюцию о переходе власти Советам и об образовании Центросибири. 

По данным члена Центросибири В. Рябикова первоначально Центросибирь состояла из 13 человек: 5 большевиков, 3 эсера-интернационалиста, 3 правых эсера, 1 меньшевик-интернационалист, 1 меньшевик-оборонец. 

В советской историографии I Общесибирский съезд Советов представлялся как знамя возросшего влияния большевиков в массах и который сыграл выдающуюся роль в завоевании власти пролетариатом и беднейшим крестьянством. На съезде как писалось в сборнике документов «Подвиг Центросибири» ведущее положение заняла сильная большевистская группа, которую поддерживали по главным вопросам левые эсеры. 

Материалы съезда и информация о нем были опубликованы в газетах «Красноярский рабочий» (17,22,24 окт.) и «Знамя революции» (31 окт.).

Примечания

Литература 
 Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г. - июль 1918 г.): сборник документов / ред. И. А. Воржев. – Иркутск: Иркутское книжное издательство, 1957. – 423 с.
 Подвиг Центросибири 1917-1918: сборник документов / сост. В. Т. Агалаков [и др.]. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1986. – 479 с.
 В.В. Рябиков. Иркутск - столица революционной Сибири. — Иркутск: Иркутское кн. изд-во, 1957. —199 с.
 Октябрь в Сибири. Хроника событий (март 1917 – май 1918 г.) / Черняк Э.И., Косых Е.И., Якимова Т.В. и др. – Новосибирск: Наука, 1987. – 320 с.

Советы Сибири
История Сибири